

Lokalizacje

Niemcy 
 Ottenhofen – dzielnica gminy Marktbergel w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Ottenhofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 Ottenhöfen im Schwarzwald